Der Kanton Rue ist ein französischer Kanton im Arrondissement Abbeville, im Département Somme und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Rue. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2004 Jean-Louis Wadoux (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 55 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Rue aus den 17 Gemeinden Argoules, Arry, Bernay-en-Ponthieu, Le Crotoy, Favières, Fort-Mahon-Plage, Machiel, Machy, Nampont, Quend, Regnière-Écluse, Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont, Vercourt, Villers-sur-Authie, Vironchaux und Vron. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 206,79 km2.

Weblinks 
 Kanton Rue auf der Website des Insee
 Lokalisation des Kantons Rue auf einer Frankreichkarte

Kanton im Département Somme